Estados Unidos
Condado de Laurens (Carolina do Sul)
Condado de Laurens (Geórgia)

Desambiguações de topônimos